Katarzyna Jankowska, z d. Rutkowska (ur. 1994) – polska lekkoatletka, biegaczka średnio i długodystansowa.
 Katarzyna Rutkowska, z d. Brzdąkiewicz – polska fizyk, dr hab.